Саатлинский район () — административная единица в центре Азербайджана. Административный центр город Саатлы.

География 
Расположен в центре Муганской равнины, на обеих берегах реки Аракс.

История 
Образован 25 мая 1943 года указом №30/21 Исполнительного комитета Верховного Совета Азербайджанской ССР путём выделения из Сабирабадского района. 

Центром района установлено селение Саатлы.

В 1963 году район был присоединён к Сабирабадскому району. 

4 января 1965 года вновь приобрёл статус отдельной административной единицы.

Население 
В районе наряду с азербайджанцами проживает и значительное число турок-месхетинцев. 
В 1949 году часть азербайджанцев, переселённых из Армянской ССР Джалилабадской области в 1953 году, турки-ахыска из Средней Азии в 1958—59 и 1989 годах, часть людей, которые стали беженцами в результате конфликта с Арменией в 1988-1989 годах, были поселены в Саатлинской области.

Климат 
Климат сухой. Средняя температура составляет +1,4 °C в январе, +26,2 °C летом. Годовое количество осадков — 300 мм.

Экономика 
В 1970—1980-х годах в регионе были созданы хлопкоочистительный завод и молочные установки, хлебозавод, а также другие промышленные, транспортные и сервисные учреждения.

Саатлы является сельскохозяйственным регионом. Производство хлопка и овощей являются основными в регионе.

Инфраструктура 
В Саатлы имеются 19 школ,  центральная больница на 390 человек, культурный центр на 450 человек, 11 медицинских пунктов, музыкальная школа, детский сад на 450 детей, два пятиэтажных здания с 35 квартирами, двухэтажный торговый центр, другие административные здания.

Транспорт 
В Саатлинском районе расположены автомагистрали III и IV категории. Общая длина автомобильных дорог составляет 241 км. Трасса третьей категории Газимаммад—Гаратепе—Бахрампепе составляет 25 км. Трасса третьей категории — Галагайын—Агробаз — 25 км. IV категория местных дорог составляет 191 км.

Через Саатлинский район проходит 80-95-й километр железной дороги Алат—Нахчыван второй категории, от поселений Джафархан до Бекара.

Достопримечательности 
 Некрополь Джафархана - находится на территории деревни Сарычалар.
 Некрополь кубических могил, относится к первому тысячелетию до н.э, находится недалеко от деревни Азадкенд.
 1-ый некрополь Гаралар – относится к III-I векам до н.э, находится на территории деревни Гаралар.
 2-ой некрополь Гаралар – относится к III-II векам до н.э, находится на территории деревни Гаралар.
 3-ий некрополь Гаралар – относится к IX-XVII векам до н.э, находится на территории деревни Гаралар.
 Муганский некрополь - относится к VI-I  векам до н.э, находится на территории Муганского канала.
 Абасбейский некрополь - относится к II-III векам.
 Некрополь Мамедабад –относится к II-III векам, расположен на территории деревни Мамедабад.
Археологические памятники защищенные указом № 132 Кабинета Министров Азербайджанской Республики от 2 августа 2001 года.

Древние поселения 

 Поселение эпохи бронзы Гаралар,относится III-II тысячелетиям до н.э,находится вблизи деревни Гаралар.
 Поселение Абасбейли находится на восточной части нынешнего Нариманкенда - памятник относится к XI-XIII векам.
 Поселение Сарысу – керамические посуды, обнаруженные здесь, характерны IX-XII векам.
 Найденные предметы в средневековых поселениях Элисолланли и Бейлер относятся к XII-XVI векам.

Ссылки 
 На сайте Azerbaijan
 Саатлы. Жарко, но все цветет

Примечания 

Районы, образованные в 1943 году
 
Появились в 1943 году в СССР
1943 год в Азербайджане